Bergkerk (Amersfoort)
Bergkerk (Den Haag)
Bergkerk (Deventer)
Bergkerk (Eisenstadt)
Bergkerk (Wiesbaden)